Куп Италије () је италијански фудбалски куп. Први пут је такмичење одржано 1922, али друго такмичење није одржано све до 1936. године. Најуспешнији клуб је Јувентус са 14 титула који је и одиграо највише финалних мечева 21, четири више од Роме, 14 финала су одиграли Милан и Интер, а 13 Торино. Победник Coppa Italia добија место у европском такмичењу Купу УЕФА. Клуб који освоји Куп Италије 10 пута, биће награђен са сребрном звездицом, слично као што клуб који освоји Scudetto 10 пута бива награђен златном звездицом а први коме је то пошло за руком је Јувентус.

Такмичење је познато по ниској посећености стадиона, јер већина клубова не игра са својим најбољим играчима. Док у Серији А, клубови имају и до 50.000 навијача, у купу их се скупи око 30.000. Највише се гледаоца на стадионима скупи у завршници Coppa Italia, када се тимови боре за излазак у Европу, тачније у Куп УЕФА.

Стицајем околности, укључујући и финале Купа 2009/10, у пет од последњих шест година, финале Купа Италије играју два иста тима — Интер и Рома. Последња утакмица је одржана на стадиону Олимпико у Риму 5. маја 2010, а завршила са резултатом 1-0 у корист Интера. То је била Интерова 6. Coppa Italia титула, а прва од 2006. године.

Од 28. јуна 2007, уведен је нови формат такмичења. Суделују 42 тима, из Серије А и Серије Б, док из нижих рангова не присуствују. Такође, у финалу Coppa Italia, игра се само један сусрет, од уобичајних два.

Резултати финала купа Италије

Укупан биланс

Референце

Спољашње везе 
 Списак победника на сајту -{legaseriea.it}- 
 Italy – List of Cup Finals -{RSSSF}- 

Фудбал у Италији
И